Mărturisire se poate referi la:
 Mărturisire, recunoaștere a unor fapte de către o parte din proces
 Pocăință sau spovadă, o taină (sacrament) în creștinism;
 Crez sau mărturisire de credință.